Kelemen je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Jalžabet, Varaždinska županija.

Izvor imena 
Ime naselja Kelemen znači krsno ime Klement. U Kelemenu je i kapela Svetog Klementa.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 556 stanovnika te 160 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji